Аїсіри́тс-Каму́-Сюа́ст, Аїсірітс-Каму-Сюаст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний захід від Парижа, 175 км на південь від Бордо, 55 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті нараховувалося 290 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 653,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Аїсіритс-Каму-Сюаст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї